Mit Orden der Eintracht werden  bezeichnet der 

 Orden der Eintracht (Bayreuth) (Bayreuth 1660)
 Orden der Eintracht (Belgien) (Königreich 1832, 4 später 5 Klassen)
 Orden der Eintracht (Schwarzburg) (Schwarzburg-Rudolstadt 1718)
 Orden der Eintracht (Spanien) (Spanien 1261)
 Orden der brüderlichen Eintracht (Sachsen 1591)